Tongtianlong limosus es la única especie conocida del género extinto Tongtianlong (, que significa "dragón de Tongtianyan") de dinosaurio terópodo oviraptórido que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 67 millones de años durante el Maastrichtiense, en lo que es hoy Asia.

Descripción

Tongtianlong era un dinosaurio de tamaño comparable a una oveja, y era miembro de los ovirraptóridos, un grupo de terópodos emplumados semejantes a aves y de dieta omnívora. Los descriptores de Tongtianlong reconocieron que poseía un conjunto de características distintivas que lo diferencian de los demás oviraptorosaurios conocidos. En particular, a diferencia de otros oviraptóridos, la cresta de Tongtianlong poseía forma de domo, con su punto más alto situado justo detrás de la órbita ocular; y el borde frontal del premaxilar desdentado, el cual pudo haber sustentado un pico córneo, era muy redondeado.

Adicionalmente, posee una cresta distintiva en el margen frontal del hueso parietal, incrustado entre los huesos frontales; el eje del hueso lacrimal, el cual se localiza en frente de la órbita ocular, es ancho, aplanado, y con forma de placa en vista lateral; el foramen magnum, un agujero en el occipucio, es más pequeño que el cóndilo occipital, la prominencia que forma la articulación entre el cráneo y el cuello, no tiene cresta en la zona inferior del frente de la mandíbula, la cual además no se vuelve hacia abajo de manera notoria y el proceso xifoides no se expande por fuera del esternón detrás de las costillas. Otras características del cráneo separan a Tongtianlong de sus contemporáneos; por ejemplo, la narina se sitúa mucho más alto que la fenestra anteorbital, un rasgo solo compartido con Nemegtomaia y Rinchenia.

Descubrimiento e investigación
El holotipo de Tongtianlong, el espécimen número DYM-2013-8, fue descubierto durante la construcción de una nueva escuela secundaria cerca de Ganxian, en la provincia de Jiangxi en China. El sitio en el que se encontró es parte de la Formación Nanxiong, la cual data de la época del Maastrichtiense (aunque no se ha llevada a cabo una datación más precisa). El espécimen se encuentra alojado en el Museo de Dongyang. Aunque el espécimen excepcionalmente bien preservado probablemente estaba completo originalmente, partes de los brazos, la pata derecha y la cola fueron destruidas por la detonación de TNT la cual llevó a desenterrar al fósil. Cerca de la cadera, se puede apreciar un hoyo hecho con taladro que fue usado para situar al TNT. 

El esqueleto estaba preservado en una postura inusual, con la cabeza elevada y los brazos extendidos; aunque es difícil decir que llevó a que tuviera esa pose, se ha sugerido de manera especulativa que el animal murió al quedar atrapado en el lodo y tratar de liberarse. El nombre del género, Tongtianlong, combina la referencia a la cercana Tongtianyan,  y el sufijo -long, , "dragón". "Tongtian" también es un término chino que significa "el camino a los cielos". El nombre de la especie, limosus, la palabra latina para "lodoso", se refiere a que el fósil fue preservado en lutita.

Clasificación
En 2016, se estableció que Tongtianlong es un miembro de Oviraptoridae, como un pariente cercano de Banji y Wulatelong. Los resultados del análisis filogenético realizado son reproducidos de manera simplificada a continuación.

Paleobiología
Tongtianlong es el sexto oviraptórido descrito de la Formación Nanxiong, además de Banji, Ganzhousaurus, Jiangxisaurus, Nankangia y Huanansaurus, en ese orden. Dada la variación entre estos oviraptóridos (por ejemplo, Banji es mucho más pequeño que Tongtianlong), es razonable la hipótesis de que algunos de estos representen estadios de crecimiento de los otros; sin embargo, es más probable que sean realmente animales genuinamente diferentes, dado que los especímenes de oviraptóridos juveniles muestran que su anatomía no cambiaba significativamente con la edad.

Los descriptores de Tongtianlong sugiririeron que esta diversidad es una indicación de una radiación evolutiva de oviraptóridos que ocurrió justo antes de la extinción masiva del Cretácico-Terciario. No obstante, la posibilidad de que estos géneros provengan de localidades depositadas en diferentes épocas no puede ser excluida, debido a la carencia de un estudio sobre la estratigrafía y la edad de la Formación Nanxiong.

Referencias

Véase también 

Oviraptorosauria
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios del Cretácico